Влади́мир Селезнёв:
 Селезнёв, Владимир Викторович (род. 1973) — современный российский художник и куратор.
 Селезнёв, Владимир Евгеньевич (1939—2008) — советский боксёр, тренер.
 
 Селезнев, Владимир Петрович (1891—1954) — российский учёный в области механизации сельского хозяйства, академик ВАСХНИЛ.
 Селезнёв, Владимир Прохорович (1940—2009) — советский и российский актёр и педагог.
 Селезнёв, Владимир Сергеевич (1878—1926) — советский партийный и государственный деятель.